

Carriera
Vanta 2 presenze in Serie A con la Lazio 1965-66.

Palmarès

Giocatore

Altre competizioni

Lazio: 1967-1968

Statistiche

Presenze e reti nei club